Škedenj je ime več naselij:

 Škedenj, naselje v občini Slovenske Konjice
 Škedenj, zgodovinska mestna četrt (nekdanja vas) v Trstu (it. Servola)